Als Gelbbauch-Demoiselle werden zwei Fischarten aus der Familie der Riffbarsche (Pomacentridae) bezeichnet:

 Chrysiptera hemicyanea
 Pomacentrus auriventris